Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Adames – dominikański bokser
 Nikolaus Adames – rzymskokatolicki biskup